Landtagswahlkreis 119 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Soest I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Hagen I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lippstadt (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Iserlohn-Stadt und Land-Ost (1947 bis 1962)